sprite (atmosfeer), een soort elektrische ontlading in de stratosfeer boven onweerswolken
 Austin-Healey Sprite, Engelse sportwagen geïntroduceerd in 1958
 Sprite (computer), een beweegbaar plaatje op een computerscherm
 Sprite (frisdrank), een frisdrank van The Coca-Cola Company
 Sprite (motorfiets), een historisch Brits motorfietsmerk